

Astronomia
8148 Golding – asteroide della fascia principale

Persone
Anders Golding – tiratore danese
Bruce Golding – politico giamaicano
Germaine Golding – tennista britannica
Meta Golding – attrice haitiana naturalizzata statunitense
Oliver Golding – tennista britannico
Susan Golding – politica statunitense
William Golding – scrittore britannico

Pagine correlate
Goulding